Kam (verzorging), een verzorgingsinstrument voor het (hoofd)haar
Kam (anatomie), een kam van een vogel, reptiel of ander dier
Kam (muziekinstrument), het deel waar de snaren van een muziekinstrument strak overheen zijn gespannen
Kam (molenwiel), een blokhout voor de overbrenging in een molenwiel
Bergkam, een aaneengesloten reeks van hoogste punten van een berg
Kamsalamander, watersalamander uit de familie echte salamanders
Kamzuiger, een type zuiger dat vroeger bij tweetaktmotoren werd gebruikt
KAM-coördinator, een functionaris verantwoordelijk voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu
Jozefzorg (Tilburg), verzorgingshuis, vanwege de plattegrond bijgenaamd ''de Kam